McDonnell Douglas Tank Breaker — переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), разрабатывавшийся компанией McDonnell Douglas Astronautics Company совместно с Radio Corporation of America в рамках программы Tank Breaker в 1978–1984 гг. Головка самонаведения к ракете разрабатывалась как самостоятельное изделие в 1972–1981 гг. Осенью 1984 г. по решению ответственных лиц представляющих заказчика работ (Армию США) McDonnell Douglas прекратила своё участие в программе, проект был закрыт.

Система наведения 

Все участники конкурса на создание ПТРК нового поколения «Танк брейкер» кроме McDonnell Douglas разработку головок самонаведения вели либо самостоятельно, либо совместно с суб-подрядчиками, принимая непосредственное участие в процессе разработки. Компания McDonnell Douglas разработку головки самонаведения и приёмника излучения к ней (за исключением устройства сопровождения цели, которое разрабатывалось McDonnell Douglas самостоятельно) поручила по суб-подряду Radio Corporation of America. Разработка фокальноплоскостных матричных приёмников инфракрасного излучения, реализующих в своей работе принцип барьера Шоттки, осуществлялась научно-производственным предприятием RCA Laboratories (структурным подразделением Radio Corporation of America) с 1972 г., то есть стартовала ещё за шесть лет до начала программы Tank Breaker. Первоначальным заказчиком НИОКР выступал Центр по разработке авиационной техники Военно-воздушных сил США в г. Ром, штат Нью-Йорк (Air Force Rome Air Development Center), затем к финансированию проекта подключилось Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. Наиболее значительные успехи в деле разработки фокальноплоскостных матричных приёмников были достигнуты в 1979 г., в августе того же года начались заводские и государственные испытания, а также показательные. На этапе показательных использовались матрицы с массивом процессорных элементов 25 × 50, к концу 1980 г. планировалось окончить разработку и изготовить опытной партией модели приёмников для головок самонаведения ракет с массивом процессорных элементов увеличенным до 32 × 64 и 64 × 128, соответственно.

Инфракрасная головка самонаведения (ИК ГСН) в исполнении RCA была закреплена в двухосном карданном подвесе со свободной гироскопической стабилизацией и включала в себя охлаждаемой ИК-приёмник в сосуде Дьюара, ИК-оптику и сервопривод. Всё устройство в сборе помещалось в цилиндре диаметром 100 миллиметров. Среди основных требований, предъявляемых к разработчикам ГСН, было увеличение фокусного расстояния оптических приборов и расширение диапазона углов обзора.

Сравнительная характеристика

Наработки 

McDonnell Douglas уже имела богатый задел в работе над противотанковыми комплексами, включая и реализующие технологии наведения на инфракрасное излучение. Корни уходят далеко в прошлое, к концу 1950-х гг., когда инженерами компании была впервые предложена система наведения на основе инфракрасного облучения цели станцией подсветки. Правда в тот период, ввиду дороговизны и сложности технической реализации дальше аванпроекта на бумаге дело не продвинулось, но эксперименты в этом направлении были продолжены. Продолжались они и после выхода компании из проекта Tank Breaker, — вместе с Honeywell она занималась разработкой усовершенствованных ИК ГСН для различных проектов армейского ракетного вооружения (авиационных ракет для оснащения ударных вертолётов и пехотных переносных противотанковых комплексов) по программе создания общевойсковой головки самонаведения Joint Service Seeker.

Примечания

Литература 
 
 
 

Военная продукция Firestone
Tank Breaker
Tank Breaker